Romániai települések
 Csépán, Beszterce-Naszód megye
 Cepari, Argeș megye, Poiana Lacului község
 Cepari, Olt megye
 Cepari község, Argeș megye, székhelye Ceparii Pământeni